

Patronyme 

 Aida Pierce (1956-), actrice mexicaine ;
 Barbara Pierce Bush (1925-2018), épouse de George Bush père et première dame des États-Unis de 1989 à 1993 ;
 Bessie Louise Pierce (1888-1974), historienne américaine ;
 Charlotte Pierce (1884-1950), actrice américaine du cinéma muet ;
 Chester Middlebrook Pierce (1927-2016), psychiatre américain ;
 David Hyde Pierce (né le ), acteur américain ;
 David M. Pierce (1932-), écrivain canadien, auteur de roman policier ;
 Delilah Pierce (1904-1992), artiste, conservatrice et éducatrice afro-américaine ;
 Frank Pierce (1883-1908), athlète américain ;
 Franklin Pierce (1804-1869), quatorzième président des États-Unis ;
 G. W. Pierce (1872-1956), physicien américain ;
  ;
 James Pierce (1900-1983), acteur américain ;
 Jill Pierce, actrice américaine ;
 John Robinson Pierce (1910-2002), ingénieur et écrivain américain ;
 Justin Pierce (1975-2000), acteur britannique ;
 Karen Pierce (née en 1959), diplomate britannique ;
 Leighton Pierce, cinéaste, photographe, vidéaste et enseignant américain ;
 Lillian Pierce, mathématicienne américaine ;
 Mary Pierce (née le ), joueuse de tennis franco-américaine ;
 Murray Pierce (né le ), ancien joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Nat Pierce 1925-1992), pianiste américain de jazz ;
 Paul Pierce (né le ), joueur de basket-ball américain évoluant en NBA ;
  (né le ), joueur de basket-ball américain évoluant en ProA
 Ricky Pierce (né le ), ancien joueur de basket-ball américain ;
 Ronald Pierce (1909-2008), ingénieur du son américain ;
 Samuel Pierce (1922-2000), homme politique américain ;
 Tamora Pierce (né en 1954), écrivain de fantasy américaine ;
 Tedd Pierce (1906-1972), scénariste, animateur, producteur et acteur (voix) de cartoons américain ;
 Thomas Pierce (né en 1982), écrivain américain ;
 Webb Pierce (1921-1991), chanteur de musique country et guitariste américain ;
 Wendell Pierce (né en 1962), acteur et producteur américain ;
 William Luther Pierce (1933-2002), ancien homme politique américain prônant le racisme.

Prénom

Toponyme 

 Pierce, ville de l'État du Colorado, aux États-Unis ;
 Pierce, ville de l'État de l'Idaho, aux États-Unis ;
 Pierce, ville de l'État du Nebraska, aux États-Unis ;
 Fort Pierce, ville de Floride ;
 , plusieurs comtés des États-Unis.

Autres 
 Maladie de Pierce, une maladie de la vigne causée par une bactérie
 Médaille Lorne Pierce, un prix littéraire attribué par la Société royale du Canada
 Pierce-Arrow, une marque automobile américaine aujourd'hui disparue

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais